Comunas da França
Les Bordes (Indre) — na região do Centro
Les Bordes (Loiret) — na região do Centro
Les Bordes (Saône-et-Loire) — na Borgonha-Franco-Condado
Les Bordes (Yonne) — na Borgonha-Franco-Condado
Les Bordes-Aumont — no departamento de Aube, Grande Leste
Les Bordes-sur-Arize — em Ariège, Occitânia
Les Bordes-sur-Lez — em Ariège, Occitânia

Outros usos
Es Bòrdes — no passado também chamado Les Bordes; município do Vale de Aran, Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos